La 2. Fußball-Bundesliga 2007-2008 è stata la trentaquattresima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga del , che ha vinto il torneo, più l' e il .

Capocannoniere del torneo è stato Milivoje Novakovič del Colonia con 20 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2008-2009.
      Retrocessi in 3. Liga 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Borussia Mönchengladbach (18)
 Maggior numero di pareggi: Monaco 1860 (14)
 Maggior numero di sconfitte: Carl Zeiss Jena (17)
 Minor numero di vittorie: Carl Zeiss Jena, Paderborn (6)
 Minor numero di pareggi: Augusta (8)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Mönchengladbach (4)
 Miglior attacco: Borussia Mönchengladbach (71 gol fatti)
 Peggior attacco: Paderborn (33 gol fatti)
 Miglior difesa: Magonza (36 gol subiti)
 Peggior difesa: Carl Zeiss Jena (68 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Mönchengladbach (+33)
 Peggior differenza reti: Carl Zeiss Jena (-23)
 Miglior serie positiva: Borussia Mönchengladbach (15, 4ª-18ª) 
 Peggior serie negativa: Carl Zeiss Jena (5, 2ª-6ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hoffenheim (7, 18ª-24ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Greuther Fürth-Osnabrück 6-3, 2 dicembre 2007
 Maggior scarto di gol (6): Erzgebirge Aue-Paderborn 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 gol nella 30ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 24ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 20ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Markus Schmidt (12)
 Felix Brych (10)
 Peter Gagelmann (10)
 Knut Kircher (10)
 Michael Kempter (9)
 Thorsten Kinhöfer (9)
 Marc Seemann (9)
 Peter Sippel (9)
 Deniz Aytekin (8)
 Christian Dingert (8)
 Christian Fischer (8)
 Thomas Frank (8)
 Norbert Grudzinski (8)
 Robert Hartmann (8)
 Günter Perl (8)
 Babak Rafati (8)
 Georg Schalk (8)
 Christian Schößling (8)
 Thorsten Schriever (8)
 Tobias Welz (8)
 Markus Wingenbach (8)

 Guido Winkmann (8)
 Felix Zwayer (8)
 Matthias Anklam (7)
 Christian Bandurski (7)
 Tobias Christ (7)
 Helmut Fleischer (7)
 Manuel Gräfe (7)
 Holger Henschel (7)
 Stefan Lupp (7)
 Florian Meyer (7)
 Bibiana Steinhaus-Webb (7)
 Wolfgang Walz (7)
 Michael Weiner (7)
 Frank Willenborg (7)
 André Stachowiak (6)
 Jochen Drees (5)
 Wolfgang Stark (5)
 Lutz Wagner (5)
 Herbert Fandel (2)
 Markus Merk (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007-2008